SSFA ist die Abkürzung von:
 Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen, eine Schweizerische Berufsorganisation für professionelle bildende Künstlerinnen
 South Sudan Football Association, der Fußballverband im Südsudan

Abkürzung